Bonivento ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Bonivento (* 1940), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Vanimo
 Claudio Bonivento (* 1950), italienischer Filmproduzent
 Oscar Bonivento (* 1914), italienischer Schachkomponist
 Renzo Bonivento (1902–1963), italienischer Springreiter